January, een single van Pilot
January, een Britse muziekgroep
January, een muziekalbum van Marcin Wasilewski
January Jones (actrice), een Amerikaans model en actrice
January Jones (strip), een Nederlandse stripreeks
January Ziambo, Zambiaans profvoetballer
Charles January, 
John January, 
Thomas January, drie voetballers die namens de Verenigde Staten meededen aan de Olympische Zomerspelen 1904 
de Engelse vertaling van het woord januari